Francesco  Crispo fut Duc de Naxos de 1383 à 1397.

Il succéda à son cousin par alliance Niccolo III dalle Carceri après l'avoir fait assassiner.

Famille
Les origines de la famille Crispo sont obscures : une source du  les dit originaires de Vérone, mais certains indices suggèrent une origine grecque. 
Francesco serait devenu seigneur de Milos (donc vassal du Duc de Naxos et son cousin par alliance) en 1376 grâce à son mariage avec une petite-fille du duc Guglielmo Sanudo. Il apparait aussi comme seigneur d'Amorgós et Syros vers 1367-68 (la première de ces iles ne lui appartenant plus dès 1370), qu'il avait probablement reçut en fief du duc Niccolo II dalle Carceri.

Il aurait aussi pratiqué la piraterie. Il fut envoyé sur Naxos en . En effet, Niccolo II dalle Carceri était considéré comme incompétent, principalement par la République de Venise qui souffrait de l'avancée ottomane en Égée. Francesco Crispo fut envoyé aider son suzerain et cousin.

Duc de Naxos
Sur l'île, une chasse fut suggérée. Selon la version officielle, sur le chemin du retour, Niccolo II, accompagné des hommes de Crispo, fut l'objet d'une embuscade et fut mortellement blessé en tombant de son cheval. Les hommes de Crispo déclarèrent avoir été attaqués par des voleurs ou des rebelles, ils ne pouvaient être sûrs. Pour pouvoir mater toute rébellion potentielle, Francesco Crispo dut s'emparer du pouvoir.

La République de Venise le félicita pour sa prise de pouvoir. Elle demanda cependant qu'il soit pourvu aux besoins de la veuve de Niccolo II dalle Carceri, Pétronille.

Contrairement à son prédécesseur, Crispo adopta une attitude conciliante vis-à-vis de Venise, probablement afin de faciliter sa reconnaissance en tant que duc par la République. Il ne revendiqua pas les deux tiers de l'Eubée détenus par Niccolo II (qui furent saisis par Venise dans le cadre du procès pour la succession) et maria en 1384 sa fille Pétronille avec le fils du baile vénitien de Négrepont, Pietro Zeno, en leur donnant en dot Andros et Syros.

Andros appartenait cependant depuis 1371 à Maria Sanudo, une demi-sœur du duc décédé ; au terme d'un long procès, Crispo dut dédommager cette dernière en lui accordant en 1389 l'île de Paros, à condition qu'elle épouse Gaspard Sommaripa.

Francesco Cripo mourut en 1397 et son fils Giacomo lui succéda.

Arbre généalogique

Voir aussi

Article connexe
 Palaiokastro

Bibliographie
  Charles A. Frazee, The Island Princes of Greece. The Dukes of the Archipelago., Adolf M. Hakkert, Amsterdam, 1988. 
 Père Robert Saulger, Histoire nouvelle des Ducs de l'Archipel., Paris, 1699. (repris par Louis Lacroix, Îles de la Grèce, 1853 et Ernst Curtius)
 B. J. Slot, Archipelagus Turbatus. Les Cyclades entre colonisation latine et occupation ottomane. c.1500-1718., Publications de l'Institut historique-archéologique néerlandais de Stamboul, 1982. 
  William Miller, The Latins in the Levant: A History of Frankish Greece (1204–1566)., Londres, 1908.

Liens externes
  Naxos par Ernst Curtius
  Profil des Crispi dans Medieval Lands de Charles Cawley
  Peter Schreiner, article dans Dizionario Biografico degli Italiani - Volume 30 (1984)

Notes

Francesco 01
Personnalité italienne du XIVe siècle
Duc de Naxos
Personnalité liée à Venise
Date de naissance non renseignée (XIVe siècle)
Décès en 1397